Río Piraí puede referirse a:

 Rio Piraí: río brasileño del estado de Río de Janeiro.
 Rio Piraí: río brasileño del estado de Santa Catarina.
 Río Piraí: río boliviano que atraviesa la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.